Стягнення — правове покарання, яке настає за порушення адміністративного або дисциплінарного законодавства.

Різновиди 

Існують:
 адміністративне стягнення — відповідальність за адміністративне правопорушення
 дисциплінарне стягнення — відповідальність за порушення трудової дисципліни
 стягнення боргу
 грошове стягнення

Стягнення за проступок — міра відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила проступок, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

За вчинення проступків можуть застосовуватись такі стягнення: попередження; штраф; оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом проступку; конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом проступку; грошей, одержаних внаслідок вчинення проступку; позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання); громадські роботи; виправні роботи; адміністративний арешт за вчинення проступку. Законами України може бути встановлено й інші, види стягнень за проступок.

Оплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватись як основні, так і додаткові стягнення за проступок; інші стягнення за проступок, можуть застосовуватись тільки як основні.

За один проступок може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення.

Законами України може бути передбачено видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення проступків, які грубо порушують правопорядок.

Примітки

Джерела 
 Стягнення - академічний тлумачний словник Української мови

Посилання 
 Дисциплінарне стягнення // 
 Стягнення // 
  Види стягнень, які накладаються за порушення митних правил // 
 Дисциплінарні стягнення // Митна енциклопедія

Право